Matzelsdorf heißen:

 Matzelsdorf (Bad Kötzing), Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern

 Matzelsdorf (Gemeinde Millstatt am See), Katastralgemeinde am Millstätter Berg in Kärnten

 Matzelsdorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Matzelsdorf (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

 Matzelsdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Matzelsdorf (Gemeinde Neumarkt), Katastralgemeinde und Ortschaft von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Matzelsdorf (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Matzelsdorf (Gemeinde Schiedlberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Matzelsdorf (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Matzelsdorf (Gemeinde Schwarzautal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Schwarzautal, Steiermark
 Matzelsdorf (Gemeinde Hengsberg), Ortschaft von Hengsberg, Steiermark

Siehe auch: 
 Matzeldorf, Gemeinde Eggendorf im Traunkreis
 Matzendorf